Канфранк () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 71,6 км². Население — 625 человек (на 2008 год). Расстояние — 92 км до административного центра провинции.

«Жемчужиной» Канфранка является гигантское , построенное в стиле модерн в 1928 году. Вокзал функционировал до 1970 года, после чего был заброшен и постепенно разрушался. В настоящее время заброшенное здание вокзала являются туристической достопримечательностью.

Население

Фото

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 CAI Aragón-Aísa 
 История

Муниципалитеты Уэски